Ángel Fernández puede referirse a:

Personas 
 Alberto Ángel Fernández (1959-), político argentino, presidente de la Nación Argentina desde 2019.
 Ángel Oswaldo Fernández "El Cuchillo" (1971-), futbolista ecuatoriano.
  Ángel Fernández de los Ríos (1821-1880), escritor español de la Generación del 68.
 Ángel Fernández-Santos (1934-2004), crítico de cine español.
Ángel Fernández Santos (director de cine), director, productor y guionista.
 Ángel Fernández Rugama (1925-2006), cronista de fútbol mexicano.
 Ángel Fernández (jugador de balonmano de 1972) (1972-), jugador de balonmano español.
 Ángel Fernández Pérez (1988-), jugador de balonmano español.
 José Ángel Fernández García (1963-), artista multidisciplinar español.
 José Ángel Fernández Villa (1943-), líder sindicalista minero español.
 Julio Ángel Fernández (1946-), astrónomo uruguayo.
 Miguel Ángel Fernández Ordóñez (1945-), economista español.
 Miguel Ángel Fernández-Palacios (1965-), diplomático español.
 Ángel Fernández Fernández (1943-), jugador de ajedrez español.

Miscelánea 
 Apeadero Ángel Fernández, estación de ferrocarril abandonada en Monte Chingolo, Argentina.

Otros casos de desambiguación con apellido 'Fernández' 
 Fernández